Andrzej Dziedzic (ur. 1957) – polski inżynier
 Andrzej Dziedzic (ur. 1969) – polski piłkarz
 Andrzej Dziedzic – polski narciarz aktywny w drugiej dekadzie XXI wieku